On the road může být:

 On The Road (festival) – hudební a kulturní festival v Pardubicích
 Na cestě (v originále On the Road) – román Jacka Kerouaca
 On the Road (film) – francouzský film z roku 2012, adaptace románu Na cestě
 Na cestě (On the Road) – píseň Wabiho Daňka